Choloma – gmina w Hondurasie, w departamencie Cortés
 Choloma – miasto w Hondurasie, w departamencie Cortés